Виктор Глухов:
 Глухов, Виктор Александрович (род. 1946) — российский художник, живописец.
 Глухов, Виктор Владимирович (1953—2020) — советский и российский деятель культуры, продюсер.
 Глухов, Виктор Герасимович (род. 1939) — советский и российский учёный-метеоролог.
 Примечания